Логвине́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Логвиненко, Александр Титович (1903—2000) — советский учёный в области химии и технологии переработки минерального сырья.
 Логвиненко, Алексей Павлович (1922—1985) — Герой Советского Союза, полковник.
 Логвиненко, Алина Викторовна (род. 1990) — украинская легкоатлетка, бегунья, Заслуженный мастер спорта Украины.
 Логвиненко, Валентина Николаевна (1929—1983) — советский энтомолог.
 Логвиненко, Виталий Андреевич (1928—1990) — украинский писатель, сценарист.
 
 Логвиненко, Гордей Андреевич (1919—1962) — Герой Социалистического Труда.
 Логвиненко, Евгений Владимирович (1949—2015) — советский футболист, бронзовый призёр чемпионата СССР (1974), мастер спорта СССР (1974).
 Логвиненко, Марина Викторовна (род. 1961) — советская и российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе.
  
 
 Логвиненко, Иван Михайлович (род. 1922) — украинский советский писатель.
 Логвиненко, Пётр Васильевич (1908—1993) — советский военный, политработник, участник Гражданской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.